Changyi ist:
Changyi (Jilin) (昌邑区), ein Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Jilin im Nordosten der Volksrepublik China
Changyi (Weifang) (昌邑市), eine kreisfreie Stadt in der ostchinesischen Provinz Shandong